Farès Chidiac (1804-1887), un écrivain, linguiste, journaliste et traducteur libanais ;
 May Chidiac (1964-), une journaliste et femme politique libanaise ;
 Nayla Chidiac (1966-), une autrice franco-libanaise